

Cinéma 

 La Black Maria, studios de production cinématographique de Thomas Edison.
 Black Maria Film Festival,  festival cinématographique.

Musique 

 Black Maria, groupe de rock français des années 1990.
 , Groupe de rock canadien.